Het seizoen 2015/16 van de Franse Ligue 1 was het 78e seizoen van de hoogste professionele Franse voetbalcompetitie sinds de oprichting in 1933.

Teams

Aan de competitie namen twintig clubs deel, de zeventien hoogst geëindigde clubs in het seizoen 2014/15 en de drie gepromoveerde clubs Angers, Gazélec Ajaccio en Troyes AC. De gedegradeerde clubs van het vorige seizoen waren RC Lens, Metz en Évian.

Trainerswissels

Uitslagen

Ranglijst

Eindstand

Legenda

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2015/16 in alle 38 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2015/16 uitkomen in de Ligue 1.

Toeschouwers

Aantal goals per speelronde

Positieverloop per club

Scheidsrechters

Paris Saint-Germain

Bijgaand een overzicht van de spelers van Paris Saint-Germain, die in het seizoen 2015/16 onder leiding van trainer-coach Laurent Blanc voor de zesde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Frankrijk werden. Hij stapte aan het einde van het seizoen op en werd vervangen door Unai Emery.

Competitievoetbal 2015/16
Frans voetbalseizoen